Дю Ри ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дю Ри, Андерс Рудольф (1722—1792) — шведский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант, губернатор.
 Дю Ри, Лаура (род. 1992) — нидерландская футболистка, вратарь амстердамского «Аякса».
 Дю Ри, Шарлотта (1744—1820) — шведская придворная дама, жена Андерса Рудольфа Дю Ри.
 Дю Ри, Эйнар (1895—1967) — шведский ботаник, эколог растений и лихенолог.

См. также 
 Дю Рие, Андрэ (1580—1660) — французский дипломат, востоковед, переводчик.